Премьер-лига ЮАР 2014/2015 () — 19-й сезон футбольной Премьер-лиги ЮАР. Он начался 8 августа 2014 года и закончился 9 мая 2015 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
Статистика лиги на myscore.ru

2014/2015
ЮАР
Спорт в ЮАР в 2014 году
Спорт в ЮАР в 2015 году
Футбол в Африке в 2014 году
Футбол в Африке в 2015 году